Império Aquemênida 
 Império Parta 
 Império Sassânida 
 Império Corásmio 
 Império Safárida 
 Império Samânida 
 Safávidas 
 Império Afexárida 
 Império Zande 
 Império Cajar

Ver também 
Pérsia
História do Irão

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história